Meinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Meinzer (* 1973), deutscher Comedian
 Dirk Meinzer (* 1972), deutscher Künstler
 Hans-Peter Meinzer (* 1948), deutscher Physiker und Informatiker
 Hermann Meinzer (1921–2011), FDP-Politiker und Sportfunktionär, Bürgermeister von Neureut (Karlsruhe) 1965–1975, Ortsvorsteher von Neureut (Karlsruhe) 1975–1985, Vorsitzender des Badischen Turner-Bundes 1977–1991
 Karl Meinzer (* 1940), deutscher Physiker